L'édition 2009 du tournoi de tennis de Paris-Bercy se déroule du 8 au , sur dur en intérieur. Il s'agit du  et dernier Masters 1000 de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le  de sa carrière en battant en finale Gaël Monfils.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent le titre en battant en finale Marcel Granollers et Tommy Robredo. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Forfaits et abandons 
 Andy Roddick déclare forfait quelques jours avant le début du tournoi.
 Fernando González est contraint à l'abandon après avoir eu 7 balles de match.

Autres faits marquants 
 Marat Safin joue le dernier match de sa carrière face à Juan Martín del Potro au .
 Fabrice Santoro joue l'avant-dernier match de sa carrière face à James Blake au .
 Le  mondial Roger Federer, qui n'a jamais remporté le tournoi, est éliminé dès son premier match par Julien Benneteau classé .
 Le  mondial Rafael Nadal bat Nicolás Almagro (3-6, 7-6, 7-5) au terme d'un match à rebondissements où il sauve notamment 5 balles de match.
 Pour la première fois depuis la création du tournoi en 1986, il y a cinq Français en huitièmes de finale : Julien Benneteau, Gaël Monfils, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Arnaud Clément.
 L'élimination de Jo-Wilfried Tsonga en 1/4 de finale par Rafael Nadal permet à Fernando Verdasco de se qualifier pour le Masters de fin d'année.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Haut du tableau

Section 1

Section 2

Bas du tableau

Section 3

Section 4

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2009
Tennis en France en 2009
Tennis en novembre 2009